Ampelodesmos Link è un genere di piante cespugliose, appartenente alla famiglia delle Graminacee, tipico della prateria mediterranea.

Tassonomia 
È l'unico genere della tribù Ampelodesmeae Tutin, 1978.
Comprende due sole specie:
Ampelodesmos ampelodesmon (Cirillo) Kerguélen
Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T.Durand & Schinz

Note

Altri progetti 

Pooideae